Emiliano  — imperador romano do 
 Emiliano (presidente) — oficial romano do  
 Emiliano (cônsul em 259) — oficial romano do 
 Emiliano (cônsul em 276) — oficial romano do 
 Emiliano (prefeito pretoriano) — oficial romano do 

Desambiguações de antropônimos